Nakhon Ratchasima (provincie), een provincie in het noordoosten van Thailand.
Amphoe Mueang Nakhon Ratchasima, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noordoosten van Thailand.
Nakhon Ratchasima (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand.
Bisdom Nakhon Ratchasima, een rooms-katholiek bisdom.
Monthon Nakhon Ratchasima, was een Monthon in het noordoosten van Thailand.
Nakhon Ratchasima (koninkrijk), een zelfstandig koninkrijk.
 Nakhon Ratchasima FC, een Thaise voetbalclub.